Network of Cancer Genes , una risorsa web per le proprietà di sistemi-livello di geni del cancro e oncomirs
 NCG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nueva Casas Grandes (Messico)